Yeomen ist der englische Plural von Yeoman („Freibauer“) und steht darüber hinaus für:
 Yeomen of the Guard, zeremonielle Leibwache des britischen Monarchen
Yeomen Warders („Beefeater“), zeremonielle Torwache des Tower von London
 YeoMen, eine deutsche A-cappella-Band aus Berlin

siehe auch:
 Yeoman (Begriffsklärung)